Национа́льный иссле́довательский университе́т «Моско́вский институ́т электро́нной те́хники» (МИЭТ) — российский технический университет в области электроники, информационных и компьютерных технологий, один из 29 национальных исследовательских университетов. Основан в 1965 году; территориально расположен в Зеленограде.

Издаёт научные журналы «Известия высших учебных заведений. Электроника» (с 1996 года) и «Экономические и социально-гуманитарные исследования» (с 2014 года).

История 
Основан 26 ноября 1965 года, однако официальной датой рождения считается 9 декабря 1965 года, когда соответствующее постановление Совета министров СССР было исполнено министерствами высшего и среднего специального образования СССР и РСФСР.

В январе 1966 года исполняющим обязанности ректора стал профессор Московского горного института Ершов Леонид Викторович. В апреле институту были выделены несколько квартир в одном из корпусов в 1-м микрорайоне для организации администрации и приёма первых преподавателей, и начато строительство первого здания (школы) в Северной промышленной зоне. В августе на должность ректора МИЭТ был назначен бывший декан приборостроительного факультета МВТУ имени Баумана профессор Леонид Николаевич Преснухин, а для заселения иногородних студентов выделен один из корпусов общежития строителей на улице Юности (ныне студгородок МИЭТ).

1 сентября 1966 года — стало первым 1 сентября нового вуза. Первокурсниками стали 250 человек, ещё 35 человек стали студентами второго курса — в основном это были жители города Зеленограда, окончившие первый курс в других вузах. Занятия проводились на втором этаже ещё достраиваемой школы и в общежитии.

В 1967 году начато строительство основного комплекса зданий института, под который была выделена площадка в Южной промышленной зоне города. Архитекторами комплекса стали Феликс Аронович Новиков и Григорий Ефимович Саевич, инженером-конструктором — Юрий Ионов. Учебные корпуса, библиотека, клуб и спорткомплекс построены из красного кирпича и объединены переходами в один микрогород. Имеется версия, что при проектировании комплекса были заложены отдельные идеи комплекса Хельсинкского политехнического университета, построенного в 1954—1969 годах по проекту архитектора Алвара Аалто. Вместе с тем, один из архитекторов комплекса МИЭТ — Феликс Аронович Новиков — называет эту версию мифом.

В том же году формируются первые факультеты — физико-технический (ФТ, проектирование и технологии производства интегральных микросхем), микроприборов и технической кибернетики (МПиТК, проектирование электронных и вычислительных систем), физико-химический и электронного машиностроения (ФХиЭМ, материалы, технологии и оборудование для электронной промышленности), а также вечерний.

В 1969 году был введён в эксплуатацию учебный корпус № 3 (младшие курсы и общеобразовательные кафедры), а в 1970 году — корпус № 4 (старшие курсы и выпускающие кафедры); в результате институт смог полностью переехать на собственные площади. В 1971 году после ввода в эксплуатацию корпуса № 1 (администрация, библиотека и большие потоковые лектории) и корпуса № 2 (клуб с актовым залом и столовая) строительство комплекса института было в основе завершено, и 27 декабря на торжественном открытии комплекса институту был вручён символический ключ. При этом, в первые же годы эксплуатации первого корпуса было выявлено, что выбранное архитекторами решение для крыши первого корпуса способствует искусственному накоплению дождевой воды и снега и вкупе с нарушением гидроизоляции в силу использования материалов с различными коэффициентами теплового расширения приводит к систематическим протеканиям.

Художественное оформление внешних стен библиотеки в вестибюле главного корпуса было выполнено в 1974 году скульптором Эрнстом Неизвестным в виде огромного (970 м², на все четыре стены) белого барельефа «Становление человека разумного».

В 1972—1973 учебном году в институте училось около 6000 студентов, а также работало около 400 преподавателей из которых 30 были профессорами и докторами наук, а ещё около 200 являлись доцентами и кандидатами наук.

11 марта 1984 года институт был награждён Орденом Трудового Красного Знамени «за заслуги в создании специальной техники и в деле подготовки высококвалифицированных специалистов».

В 1992 году институт получил статус технического университета и наименование Московский государственный институт электронной техники (технический университет).

В 2000 году университет в дополнении к своему классическому логотипу — МИЭТ-осциллограмме — получил собственный герб, разработанный РОО «Академия русской символики „Марс“».

В 2010 году МИЭТ получил статус национального исследовательского университета.

В 2017-2019 годах в университете была проведена реформа организационной структуры с переходом от двухуровневой систему факультетов и кафедр к одноуровневой системе институтов и отдельных кафедр, подчинённых напрямую руководству университета.

Ректоры и президенты 
Ректоры
 Ершов Леонид Викторович (д.т.н., профессор) — 1966 (исполняющий обязанности ректора)
 Преснухин Леонид Николаевич (член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор) — 1966—1988
 Вернер Виталий Дмитриевич (д.ф.-м.н., профессор) — 1988—1998
 Чаплыгин Юрий Александрович (член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор) — 1998—2016
 Беспалов Владимир Александрович (член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор) — 2016—н.в.
Президенты
 Чаплыгин Юрий Александрович (академик РАН, д.т.н., профессор) — 2016—н.в.

Рейтинги 
В 2016 году МИЭТ впервые вошёл в расширенный до 980 участников рейтинг World University Rankings 2016-2017 журнала Times Higher Education, заняв 800+ место и став одним из 24 российских вузов в данном рейтинге. По состоянию на 2020 год в расширенном до 1500+ участников World University Rankings 2021 МИЭТ занимал 1001+ место и являлся одним из 48 российских вузов в данном рейтинге. В 2022 году вуз вошел в Международный рейтинг «Три миссии университета», где занял  позицию в диапазоне 901—1000 
.

Институты и направления подготовки 
 Институт биомедицинских систем (БМС)
 Биотехнические системы и технологии
 Институт высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук (ВП СГН)
 Правовое обеспечение национальной безопасности
 Институт лингвистического и педагогического образования (ЛПО)
 Лингвистика
 Институт международного образования (ИМО)
 Институт микроприборов и систем управления (МПСУ)
 Информатика и вычислительная техника
 Радиотехника
 Управление в технических системах
 Институт нано- и микросистемной техники (НМСТ)
 Конструирование и технология электронных средств
 Институт перспективных материалов и технологий (ПМТ)
 Наноматериалы
 Материаловедение и технологии материалов
 Техносферная безопасность
 Институт системной и программной инженерии и информационных технологий (СПИНТех)
 Прикладная информатика
 Программная инженерия
 Управление качеством
 Институт физики и прикладной математики (ФПМ)

 Военный учебный центр (ВУЦ)
 военно-учётные специальности войск ПВО Сухопутных войск

 Направления подготовки и специальности, реализуемые вне институтов
 Дизайн
 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
 Информационные системы и технологии
 Информационная безопасность
 Менеджмент
 Прикладная математика
 Электроника и наноэлектроника

См. также 
 Московский институт электроники и математики, ещё один российский вуз, основанный в 1960-е годы в рамках советской программы развития электроники и микроэлектроники.

Примечания

Литература 
 МИЭТ 50 лет. Годы, люди, события. — М.: МИЭТ, 2015. — 392 с. ISBN 978-5-7256-0825-0

Ссылки 

 Официальный сайт МИЭТ